As competições de badminton da categoria duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim que se realizaram entre os dias 10 e 15 de agosto.

Cabeças de chave

Chaves

Ligações externas 
 Badminton na página oficial dos Jogos Olímpicos de 2008

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008